4203 Brucato – asteroide della fascia principale

Persone 

 Giuseppe Brucato – allenatore di calcio italiano
 Jean-Pierre Brucato – calciatore francese

Toponimi 
 Brucato – località al confine tra Sciara e Termini Imerese